Vodopóinoie (Txernomórskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Vodopóinoie (Saki), localitat de la República de Crimea, a Rússia